Il Congresso nazionale di Scienze Planetarie è un convegno, inizialmente a cadenza biennale e dal 2018 a cadenza annuale, dei gruppi di ricerca italiani che si occupano di tematiche legate alle Scienze Planetarie nell'accezione più ampia. Include pertanto temi legati ai corpi del nostro Sistema Solare,  all'Astrobiologia, all'Astrochimica, agli esopianeti.

Nel 2016, in occasione del ventennale, si è tenuta un'edizione straordinaria dell'evento.

Dal 2019 il congresso è itinerante nei principali centri di ricerca italiani sparsi sul territorio.

L'edizione del 2023,la XVIII, sarà organizzata dalla SISP Società Italiana di Scienze Planetarie - Angioletta Coradini (https://www.scienzeplanetarie.it/) e dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università degli studi di Perugia e si svolgerà a Perugia dal 6 al 10 Febbraio 2023.

Storia

Congressi

Note 

Congressi e conferenze accademiche